Джейкоб Вуки (; 11 мая 1986, , штат Огайо, США) — американский стрелок из лука, серебряный призёр Олимпийских игр в Лондоне по стрельбе из лука в командном первенстве. Увлекается охотой, рыбалкой, настольным теннисом.

Примечания

Ссылки 
 

Стрелки из лука США
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 2012 года
Стрелки из лука на летних Олимпийских играх 2012 года
Стрелки из лука на летних Олимпийских играх 2020 года